Un mauvais garçon est un film français réalisé par Jean Boyer en 1936 ;
 No Man of Her Own, titre original du film américain Un mauvais garçon réalisé par Wesley Ruggles (1932) ;
 No Man of Her Own, titre original du film américain Chaînes du destin de Mitchell Leisen (1950).

Voir aussi